Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Sabine Appelmans che ha battuto in finale Patty Fendick 6–7(5), 7–6(5), 6–2.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans (campionessa)
 Patty Fendick (finale)
 Yayuk Basuki (primo turno)
 Florencia Labat (semifinali)

 Meredith McGrath (quarti di finale)
 Linda Harvey-wild (secondo turno)
 Marianne Werdel (primo turno)
 Sandrine Testud (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1994